

Persone 
 August Thyssen – imprenditore tedesco, considerato il fondatore della grande famiglia industriale dei Thyssen
 Fritz Thyssen – imprenditore tedesco
 Hendrik Thyssen (1862-1926) – compositore e direttore d'orchestra olandese
 Joseph Thyssen – imprenditore tedesco
 Marianne Thyssen – politica belga

Altro 
Thyssen – dinastia di industriali tedeschi
ThyssenKrupp – azienda europea siderurgica
ThyssenKrupp Marine Systems – azienda del settore nautico
ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.A. – azienda italiana del settore della metallurgia, siderurgia e informatica
Museo Thyssen-Bornemisza – museo di Madrid

Pagine correlate 
 Thyssen-Bornemisza